

Persone 
 Ahmad Obeid – cestista giordano
 Jean Obeid – politico e giornalista libanese

Altro 
 Battaglia di El Obeid – battaglia del 1883 tra Regno Unito ed Egitto
 Cultura di Obeid – cultura protostorica dell'area mesopotamica
 El Obeid – capitale dello stato del Kordofan Settentrionale del Sudan